Die Serie A 2018/19 war die 87. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 2018 mit der Partie Chievo Verona gegen Juventus Turin und endete am 26. Mai 2019 mit dem 38. Spieltag.

Saisonverlauf 
Der amtierende Meister Juventus Turin blieb ab Saisonbeginn 27 Spiele lang ungeschlagen und toppte somit die Leistung der Vertreter aus den anderen europäischen „Top-Ligen“ – Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, FC Barcelona und FC Liverpool. Bereits am 32. Spieltag konnte die alte Dame ihren Titel erfolgreich verteidigen. Lazio konnte sich nur durch den Pokalsieg für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, neben Chievo Verona mussten auch die beiden Neulinge FC Empoli und Frosinone Calcio den Gang in die Serie B antreten.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2017/18), die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2017/18) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-offs (Play-offs der Serie B 2017/18). Zu diesen Mannschaften gehörten:

Die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison:

Die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison:
 FC Empoli
 Parma Calcio

Der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-offs:
 Frosinone Calcio

Die Tabelle stellt eine Übersicht aller Vereine zu Saisonbeginn der Spielzeit 2018/19 dar. Präsidenten, Trainer und Kapitäne sind nach Nachnamen sortierbar, Trainerwechsel werden gesondert aufgeführt (siehe Trainerwechsel der Serie A 2018/19). Die Vereine sind nach den Heimatstädten sortiert.

Statistiken

Tabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl an Vorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Trainerwechsel

Auszeichnungen 
Seit dieser Spielzeit zeichnet die Serie A die besten Spieler der Saison aus.

Spieler der Saison

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. Aufgelistet sind nur Spieler, die während der Spielzeit zum Einsatz kamen.

Siehe auch 
 Coppa Italia 2018/19
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
Serie-A-Liga-Awards
 Serie A
 Serie B 2018/19
 Serie C 2018/19

Weblinks 

 Offizielle Website der Serie A (italienisch, englisch)

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19